Garces bzw. Garcès ist der Familienname von:

 Jérôme Garcès (* 1973), französischer Rugby-Union-Schiedsrichter
 Marsha Garces (* 1956), US-amerikanische Filmproduzentin
 Vicente Miguel Garcés Ramón (* 1946), spanischer Politiker

Siehe auch:
 Garcés